Un alibi est un élément de droit tendant à prouver l'innocence.

Oeuvres

Cinéma 
 Alibi, un film américain de Roland West sorti en 1929 ;
 Alibi, un film britannique de Leslie S. Hiscott sorti en 1931, adapté de la pièce éponyme d'Agatha Christie ;
 Alibi, un film britannique de Brian Desmond Hurst sorti en 1942 ;
 Alibi, un film américain de James Chean sorti en 2007 ;
 Alibi.com, un film français de Philippe Lacheau sorti en 2017.

Littérature 
 Alibi, une pièce de théâtre policière de Michael Morton de 1928, adaptée du roman Le Meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie ;
 Alibi, une série de romans de Susie Morgenstern parus entre 1986 et 1990.

Musique 
 Alibi, une chanson écrite et interprétée par David Gray ;
 Alibi, un album de Jane Fostin sorti en 2005.

Télévision 
 Alibi, une chaîne de télévision britannique ;
 Alibi (Wild Child), le septième épisode de la saison 4 du Caméléon diffusé en 1999 ;
 Alibi (Bit by a Dead Bee), le yroisième épisode de la saison 2 de Breaking Bad diffusé en 2009.

Autres 
Alibi peut aussi désigner :
 Alibi, une entreprise de construction de catamarans ;
 Réseau Alibi, une organisation de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi